Badge steht für:
 Badge, ein englischer heraldischer Fachbegriff für ein Abzeichen, heute auch in weiteren Bedeutungen verwendet
 Badge (Lied), ein Lied der Rockgruppe Cream

Badge  ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Badge (* 1974), deutscher Fotograf und Honorarkonsul Osttimors
 Robin Lovell-Badge (* 1953), britischer Genetiker und Embryologe

BADGE ist die Abkürzung für:
 Bisphenol-A-diglycidylether, ein Derivat von Bisphenol A

Abkürzung